A leucofisetinidina é um flavan-3,4-diol, um tipo de substância fenólica natural. É o monômero de taninos condensados ​​chamados profisetinidinas. Esses taninos podem ser extraídos do cerne de Acacia mearnsii ou do cerne de Schinopsis balansae, Schinopsis quebrachocolorado e de extrato comercial de quebracho. Wikipedia (inglês)

Referências 

 Chemical Book
 Roux, D. G.; Paulus, E. (1962). "Condensed tannis. 12. Polymeric leucofisetinidin tannins from the heartwood of Acacia mearnsii". The Biochemical Journal. 82 (2): 320–324. doi:10.1042/bj0820320. PMC 1243455. PMID 14494576.
 Roux, D. G.; Evelyn, S. R. (1958). "Condensed tannins. 2. Biogenesis of condensed tannins based on leucoanthocyanins". The Biochemical Journal. 70 (2): 344–349. doi:10.1042/bj0700344. PMC 1196676. PMID 16748787.